Кудухашвили — грузинская фамилия. Известные носители:
 Кудухашвили, Нодар — грузинский боец смешанных боевых искусств;
 Кудухашвили, Андрей Сергеевич — заведующий хирургическим отделением Кондинской районной больницы, врач-хирург.